Der Begriff Analschild bezeichnet in der Anatomie:
 der Insekten das auch als Pygidium bezeichnete letzte (bei Käfern das 9., bei Hautflüglern das 7.) Tergit des Hinterleibs
 der Schlangen das Scutum anale